Bastiaan Willem Plooij, een Nederlands architect
 Elly Plooij-van Gorsel, een voormalig Nederlandse politica voor de VVD
 Frans X. Plooij, ontslagen professor en schrijver van "Oei, ik groei!"
 Jack Plooij, een Nederlandse tandarts en sportverslaggever
 Jan Pierre Plooij, schrijver (1945-1994)
 Koos Plooy, doorverwijzing naar Koos Plooij, een Nederlandse officier van justitie
 Johnny du Plooy, een Zuid-Afrikaans bokser